Святой Крест — топоним, а также название церквей, школ, колледжей, университетов, и фамилия в ряде стран. 
 Холи-Кросс — по-английски.
 Санта-Крус — по-испански.
 Санта-Круш — по-португальски.
 Сент-Круа — по-французски.
 Сурб-Хач — по-армянски.
 Свенто Кшиш — по-польски.

См. также 
Будённовск (до 1921 Святой крест) — город в Ставропольской области России
Церковь Святого Креста.
 Колледж Святого Креста.
 Школа Святого Креста (англ.)
 Крепость Святого Креста.
  — Новый Орлеан (Луизиана, США).
 Папский университет Святого Креста — Рим (Италия).